Municipio de Gilmer puede hacer referencia a:

 Municipio de Gilmer (condado de Adams, Illinois).
 Municipio de Gilmer (condado de Guilford, Carolina del Norte).